Акуль-Мо-Наб:

 Акуль-Мо-Наб I (правил 501 — 524) — четвёртый правитель майяского царства Баакуль.

 Акуль-Мо-Наб II (правил 565 — 570) — шестой правитель майяского царства Баакуль.

 Акуль-Мо-Наб III (правил 722 — 740) — четырнадцатый правитель майяского царства Баакуль.